Pindter ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Friedrich von Pindter (1836–1897), österreichischer Journalist 
 Walter Pindter (1911–1989), deutscher Kameramann, Filmregisseur und Fernsehproduzent

Siehe auch:
 Pinter
 Pinder